Az 1956-os férfi röplabda-világbajnokságot 1956. augusztus 30. és szeptember 12. között rendezték a Franciaország fővárosában, Párizsban. A világbajnokságon 24 válogatott vett részt. A vb-t a csehszlovák csapat nyerte, a magyar csapat nyolcadik lett.

Lebonyolítás 
A 24 csapat hat darab kettes és négy darab hármas csoportot alkotott. Ahol két csapat volt, ott egy mérkőzésen dőlt el a továbbjutás sorsa. A hármas csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A kétcsapatos csoportokból a győztesek, a hármas csoportokból az első helyezettek jutottak a döntő csoportkörbe. A kétcsapatos csoportok vesztesei, illetve a hármas csoportok második helyezettjei a 11–20. helyért játszhattak. A hármas csoportok harmadik helyezettjei a 21–24. helyért mérkőzhettek.

A helyosztó csoportokban újabb körmérkőzéseket játszottak, a csoportok végeredménye jelentette a világbajnokság végeredményét.

Csoportkör 

A két csapatos csoportokból a győztes jutott a döntő csoportkörbe, a vesztes a 11–20. helyért mérkőzhetett.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

I csoport

J csoport

Helyosztók

A 21–24. helyért

A 11–20. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1956-os női röplabda-világbajnokság

Röplabda
F1956